Wachruschew (russisch ) bezeichnet:

Personen:
 Georgi Wassiljewitsch Wachruschew (1894–1966), sowjetischer Geologe und Politiker
 Wassili Wassiljewitsch Wachruschew (1902–1947), sowjetischer Politiker und Vorsitzender des Rates der Volkskommissare der RSFSR

Orte:
 Wachruschew (Ort), eine Siedlung städtischen Typs in der Oblast Sachalin
 Wachruschew-Sachalinski, eine Bahnstation Sachalinskaja schelesnaja doroga in der Oblast Sachalin